Alva (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Alva (Jamaica), een dorp in Saint Ann (Jamaica)
Alva (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Alva (rivier), een rivier in Portugal
Alva (Castro Daire), een plaats in de Portugese gemeente Castro Daire
Alva (Gotland), een plaats op het Zweedse eiland Gotland
Alva (Clackmannanshire), een plaats in Schotland

Personen
Huis Alva, een Spaanse adellijke familie
Fernando Álvarez de Toledo, hertog van Alva, een Spaans edelman uit de 16e eeuw
zie ook: lijst van hertogen van Alba